František Šafránek ist der Name folgender Personen:

* František Šafránek (Mineraloge) (1847–1905), böhmisch-tschechischer Mineraloge und Lehrer 
 František Šafránek (Fußballspieler) (1931–1987), tschechoslowakischer Fußballspieler